Danse Macabre (französisch für Totentanz) bezeichnet

 Danse Macabre (Label), ein Musiklabel
 Danse Macabre (Sachbuch), ein Sachbuch von Stephen King
 Danse Macabre (Saint-Saëns), ein Orchesterwerk von Camille Saint-Saëns
 Danse Macabre (Band), eine belgische Gothic-Metal-Band
 Danse Macabre, ein Buch der amerikanischen Schriftstellerin Laurell K. Hamilton
 Danse Macabre, ein Film von Dudley Murphy aus dem Jahr 1922
 Danse Macabre (Eppingen), Wandmalerei an der Außenwand der Katharinenkapelle, Eppingen

Siehe auch:
 Hans Windisch (Fotograf): Graphikmappe Zehn Lithographien zu Charlotte Bara’s Danse Macabre. 1922.